Ådholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ådholmen, Kimitoön, Åboland, 
 Ådholmen, Sibbo, Nyland,

Se även
Ådholm
Lilla Ådholmen
Stora Ådholmen
Ånholmen

Robotskapade Finlandförgreningar